PTC, Inc (прежнее название Parametric Technology Corporation) — международная компания-разработчик программного обеспечения для двухмерного и трёхмерного проектирования (CAD\САПР), управления жизненным циклом изделий (PLM), управления обслуживанием (SLM) и управления жизненным циклом приложений (ALM). К основным линейкам продуктов компании относятся PTC Creo (CAD), PTC Windchill (PLM), PTC Mathcad (инженерные расчёты), PTC Integrity (ALM), PTC Servigistics (SLM) и PTC Arbortext (работа с технической документацией). Кроме этого компания располагает несколькими технологическими платформами для интеллектуальных сетевых устройств, операций и систем: ThingWorx и ThingWorx Converge (разработка и развёртывание IoT-приложений) и ColdLight (анализ больших данных).

Продукты 
PTC выпускает шесть основных линеек решений: PTC Creo, PTC Windchill, PTC Mathcad, PTC Integrity, PTC Servigistics и PTC Arbortext, а также предлагает своим заказчикам платформу разработки и развёртывания приложений для интеллектуальных сетевых изделий ThingWorx и ThingWorx Converge, которые также обеспечивают безопасное быстрое подключение устройств к облаку и управление ими.

PTC Creo 
Основные статьи: PTC Creo и PTC Creo Elements/View

PTC Creo — это масштабируемый, функционально совместимый пакет программного обеспечения для конструирования изделий. Он позволяет группам конструкторов создавать, анализировать, просматривать и максимально использовать проекты изделий при дальнейшем конструировании, используя 2- и 3-мерное моделирование CAD, параметрическое и прямое моделирование. Среда PTC Creo появилась на рынке в июне 2011 года в качестве замены таким продуктам PTC, как Pro/Engineer, CoCreate и ProductView.

PTC Windchill 
Основная статья: Windchill

Веб-система базы данных, обеспечивающая доступ ко всей информации об изделиях, включая модели CAD, документы, технические иллюстрации, встроенное ПО, расчёты и технические требования. PTC Windchill предоставляет возможности централизованно управлять моделями, созданными в PTC Creo и других приложениях CAD.

PTC Mathcad 
Основная статья: Mathcad

Программное обеспечение для инженерных расчётов, используемое инженерами для выполнения и документирования вычислений при проектировании изделий, а также для обмена информацией о вычислениях.

PTC Integrity 
Основная статья: Integrity

Приложение PTC Integrity обеспечивает управление глобальными процессами разработки ПО и объединяет системы и компоненты программного обеспечения, включая требования, модели, код и тестирование, для всестороннего отслеживания жизненного цикла.

PTC Servigistics 
Программное обеспечение для управления жизненным циклом обслуживания, используемое производителями для системного планирования, осуществления и анализа обслуживания с целью обеспечить непрерывное улучшение показателей и максимальное повышение ценности для клиентов. Посредством решений Service Lifecycle Management (SLM), которые могут быть внедрены совместно или параллельно, продукты PTC Servigistics обеспечивают возможность полностью использовать касающуюся обслуживания аналитику.

PTC Arbortext 
Основная статья: Arbortext

Комплексное решение PTC для динамической публикации материалов, которое оптимизирует процессы создания и публикации технических сведений, а также управление ими. Приложение позволяет определять, создавать, иллюстрировать и предоставлять динамическую информацию об изделиях по требованию в удобном формате и на языке пользователя, а также управлять этой информацией.

ThingWorx 
Платформа, которая представляет собой полноценную интеллектуальную среду для разработки сетевых приложений, и которую можно использовать в качестве среды выполнения. ThingWorx сокращает временные, финансовые затраты и снижает риски, связанные с разработкой инновационных приложений для интеллектуальных, взаимосвязанных изделий.

Основатель компании 
Корпорация Parametric Technology Corp. была основана профессором Ленинградского университета Самуилом Гейзбергом (Samuel Geisberg), эмигрировавшим в 1974 году в США и работавшим там в области разработки CAD/CAM-систем. Основывая PTC, Гейзберг задался целью разработать крупнейший в мире набор инструментальных программных средств нового поколения для автоматизации проектирования изделий машиностроения, которые должны были базироваться на методах ассоциативного параметрического моделирования с использованием базовых конструктивных элементов.

История 
1985 — Основание компании Самуилом Гейзбергом.

1988 — PTC выпустила систему Pro/ENGINEER, став первым производителем систем для проектирования на основе параметрического моделирования. Это позволило PTC занимать лидирующие позиции в области CAD-систем до середины 90-х годов, когда на рынке появилось новое поколение конкурентов с решениями бюджетного класса. Генеральным директором становится Стив Уолске (Steve Walske).

1989 — Первичное размещение акций. (NASDAQ: PMTC).

1992 — Caterpillar становится крупнейшим клиентом PTC.

1995 — PTC включена в список Fortune 500

1998 — Компания выпускает Windchill — первое на рынке интернет-решение для управления жизненным циклом изделий (PLM). Приобретение компании Computervision.

1999 — Доход компании составил свыше 1 млрд долларов США.

2002 — Компания выпустила Pro/ENGINEER Wildfire — первую CAD-систему, полностью поддерживающую веб-сервисы.

2005 — Приобретение компании Arbortext, разработавшей технологию динамической публикации технических материалов. Её разработки легли в основу совместного одноимённого продукта Arbortext. Приобретение компании Polyplan, разработчика технологии управления производственными процессами (MPM). Приобретение компании Aptavis и включение в линейку продуктов PTC решения для отрасли производства предметов одежды и обуви.

2006 — Приобретение компании Mathsoft, производителя популярного решения для инженерных расчётов Mathcad, являющееся отраслевым стандартом.

2007 — Приобретение CoCreate с технологией прямого моделирования (direct modeling).

2008 — Приобретение Synapsis с технологией отслеживания и повышения природоохранных показателей изделий.

2009 — Приобретение Relex Software с целью получения инженерного ПО для расчёта надёжности.

2010 — С 1 октября 2010 года генеральным директором компании стал Джеймс Э. Хеппельманн.

Линейка продуктов Pro/ENGINEER переименована в PTC Creo. Эта среда ПО для проектирования изделий характеризуется масштабируемостью, открытостью и лёгкостью в использовании.

2011 — Приобретение компании 4CS с системой объединения процессов предоставления гарантии, обслуживания, поддержки и обеспечения запасными частями. Приобретение MKS Inc. с технологией управления жизненным циклом приложений, управляющей всеми процессами разработки ПО.

2012 — Приобретение Servigistics с пакетом ПО для управления жизненным циклом обслуживания.

2013 — Приобретение NetIDEAS с целью расширения возможностей по развёртыванию технологий. Приобретение Enigma с технологией предоставления технического контента для сред послепродажного обслуживания. Приобретение разработчика платформы интернета вещей (IoT), компании ThingWorx, с целью получения её программных приложений, обеспечивающих разработку, подключение и отслеживание продуктов, способных взаимодействовать через сеть.

2014 — Приобретение компании Axeda, разработчика технологий для интернета вещей, которые обеспечивают безопасное подключение, удалённый мониторинг и управление широким спектром машин, сенсоров и устройств. Бренд Axeda стал частью бизнес-подразделения PTC ThingWorx.

В июне 2014 г. PTC и ThingWorx объявили о вступлении в Консорциум промышленного интернета (Industrial Internet Consortium, IIC) — группы с открытым участием, основанной для усовершенствования интеграции физической и цифровой среды с целью ускорить внедрение технологий интернета вещей.

В июле 2014 г. завершено приобретение компании Atego, разработчика систем модельно-ориентированного проектирования и приложений для разработки программного обеспечения.

2015 — Приобретение платформы Neuron для автоматизированной прогнозной аналитики, разработки компании ColdLight — одного из ведущих игроков в области машинного обучения с использованием больших данных и предикативной (прогнозной) аналитики.

Приобретённые компании и технологии 
 CAD/CAM продукты CDRS и 3D Paint, приобретены у компании Evans & Sutherland в 1995 году за 33,5 млн долларов США.
 Rasna Corp., разработчик ПО для моделирования и оптимизации проектирования MECHANICA, в мае 1995 года за 180 млн долларов США.
 Computervision, разработчик MEDUSA и MPDS Plant Design System, в 1998 году за 560 млн долларов США.
 InPart с её системой доступа на базе Internet к интерактивной библиотеке двух- и трёхмерных CAD-компонентов и связанных с ними технических данных, в 1998 году за 2,4 млн долларов США.
 DIVISION Group — лидер в разработке высокоэффективных и мощных систем визуализации, моделирования и виртуальной реальности, в 1999 году за 38,8 млн долларов США.
 Auxilium (1999 год, 101,7 млн долларов США), владелец веб-ориентированных продуктов по консолидации корпоративных данных, получаемых из разнородных систем электронной обработки информации.
 Polyplan Technologies в 2005 году с целью приобретения технологии управления производственными процессами.
 Arbortext, разработчик ПО Arbortext, в 2005 году за 190 млн долларов США.
 Aptavis Technology Corp, разработчик технологии на основе Windchill, обладающий опытом работы с представителями розничной торговли, сферы производства обуви и одежды, в июне 2005 года.
 Mathsoft, разработчик ПО Mathcad, в апреле 2006 года за 63 млн долларов США.
 ITEDO Software, в октябре 2006 года за 17 млн долларов США. Компания ITEDO разработала ПО для подготовки технических иллюстраций и располагала 34 сотрудниками (в основном в Германии и США).
 NC Graphics, в мае 2007 года (сумма не оглашалась).
 NetRegulus, разработчик ПО для корпоративных исследований и управления качеством в сфере производства медицинских устройств, в ноябре 2007 года.
 CoCreate, в декабре 2007 года за 250 млн долларов США.
 Synapsis Technology, в декабре 2008 года (сумма не оглашалась).
 Relex Software, в июне 2009 года за 25 млн долларов США.
 Planet Metrics, в январе 2010 года (сумма не оглашалась).
 MKS, производитель MKS Integrity, в мае 2011 года.
 4CS Software Solution, разработчик ПО для управления гарантийным обслуживанием и жизненным циклом обслуживания (сумма не оглашалась).
 Servigistics, в августе 2012 года.
 Enigma, в июле 2013 года.
 NetIDEAS, в сентябре 2013 года.
 ThingWorx, разработчик одноимённой платформы для создания и быстрого запуска сетевых приложений, в январе 2014 года.
 Axeda, разработчик IoT-решений по безопасному подключению машин и датчиков к облаку, за 170 млн долларов в июле 2014 года.
 Atego, разработчик систем модельно-ориентированного проектирования для проведения инжиниринга требований, архитектурного моделирования, определения физических свойств изделия и проверки системных функций, приблизительно за 50 млн долларов США в июле 2014 года.
 ColdLight, ведущий игрок в области машинного обучения с использованием Больших Данных и предикативной (прогнозной) аналитики, сделка завершена в мае 2015 года, сумма сделки — 105 млн долларов. Флагманское решение ColdLight — платформа для автоматизированной прогнозной аналитики Neuron.

Собственники и руководство 
Джеймс Э. Хеппельманн является президентом, а также генеральным директором PTC, заменив на данном посту Ричарда Харрисона с 1 октября 2010 года.

Отрасли 
 авиационная и космическая промышленность,
 автомобильная промышленность,
 вагоностроение,
 двигателестроение,
 судостроение,
 машиностроение,
 производство высокотехнологичных изделий,
 производство промышленного оборудования,
 производство электроники,
 сервисные и обслуживающие организации (ТоиР).

Российское представительство 
PTC присутствует в России с 1998 года. Генеральным директором ООО «ПиТиСи Интернэшнл» c декабря 2013 года является Андрей Шолохов.

Показатели 
Выручка компании в 2013 фискальном году (закончился 30 сентября 2013) составила 1,3 млрд долларов США (1,2 млрд в 2012 фиск. году), операционная прибыль — 127 млн долларов США, чистая прибыль — 56 млн долларов США.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компании США